Ragenold puede referirse a:

 Ragenold de Nantes - Caudillo vikingo que se asentó en Francia, señor de Nantes (siglo X).
 Ragenold de Roucy - Caudillo vikingo que se asentó en Francia, conde de Roucy (siglo X).